Сатана() — персонаж мультсеріалу «Південний Парк», заснований на однойменному християнському демоні зла.
Сатана править в Пеклі і веде давню війну з Богом, проте він далеко не так безжальний і лихий, яким його прийнято вважати. У серіалі Сатана — м'якосердий антигерой, здатний на співчуття і емоційні переживання, що страждає від нерозуміння оточуючих.
Більшість появ Сатани в серіалі (так само як і його роль у фільмі «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний») акцентуються на його романтичних стосунках, як правило, гомосексуальних. На початку серіалу коханцем Сатани стає Саддам Хуссейн, який потрапив в Пекло після смерті. Однак в подальшому Сатана залишає Саддама, оскільки той занадто домінує над ним. З того у Сатани було ще два коханця: Кріс і Кевін. Також у Сатани є син на ім'я Деміен, який ніде не згадується як Антихрист, проте образ якого заснований на головному персонажі фільму «Омен».

Поява 
У аудіокоментарі до епізоду «Деміен» творці «Південного парку» Трей Паркер і Метт Стоун розповідають, що ідея про Сатану і Саддама як коханців прийшла до них на зйомках фільму «Бейскетбол» — вони намагалися справити враження на дівчат, граючи імпровізовані сценки з взаємовідносин Сатани з Саддамом. У тому ж коментарі Паркер згадує, що ідея зробити Сатану слабаком прийшла Стоуну під враженням від фільму «Повсталий з Пекла 3».

Світове панування 
За час, що описується в серіалі, Сатана тричі намагається досягти панування на Землі. Це відбувалося в епізодах «Деміен», «Найкращі друзі назавжди» і у фільмі «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний». Всі три спроби закінчуються невдачею.

Романтичні стосунки 
Відомо лише про трьох бойфрендів Сатани. Найдокладніше були продемонстровані його відносини з Саддамом Хусейном, показані в повнометражному фільмі «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний». Ці відносини були не дуже вдалими, так як Саддам був вкрай грубий і всіляко принижував Сатану, не звертаючи уваги на його почуття. Крім того, було очевидно, що Саддама цікавлять тільки секс і можливість світового панування. Не без допомоги Кенні, Сатана вирішує порвати з Саддамом, і скидає його на скельні виступи, після чого Саддам гине.

Саддам повертається в пекло в епізодах «Чи потрапляють розумово відсталі в пекло?» І «Можливо» (це пояснюється тим, що Саддам гине, а, отже, має повне право перебувати в пеклі). До цього часу Сатана почав зустрічатися з людиною на ім'я Кріс, який за життя був вегетаріанцем і намагався налагодити з усіма добрі стосунки. Сатана не міг не оцінити ці якості, проте Кріс був занадто м'яким, що створювало проблеми в сексуальних відносинах між ними. Після того, як Сатана напився і провів ніч з Саддамом, між Саддамом і Крісом розгорається війна. Вони постійно вбивають один одного, але, будучи вже мертвими, вони кожен день знову з'являються в пеклі. У цей час Сатана звертається до Бога, який «досить мудрий, щоб допомогти йому». Бог говорить Сатані, що його коханці зробили його занадто м'якотілим, і Сатані потрібно розлучитися з ними, щоб розібратися в своїх почуттях. Сатана прислухався і розлучився з обома.

В епізоді «Найкращі друзі назавжди», Сатані допомагає демонічний радник, прототипом якого, швидше за все, був Грима Червеуст (або, можливо, Палпатин). Він допомагає Сатані в його спробах захопити рай. Коли війська Сатани починають програвати, і Сатана вирішує відступити, радник просить його потерпіти. У відповідь Сатана вигукує: "Ні, Кевін! Я пориваю з тобою! "І знищує його своїм поглядом. Слова Сатани були єдиним натяком на можливість будь-яких відносин між ним і Кевіном. Якщо ці відносини дійсно мали місце, то їх наслідки є досить нешкідливими.

Святкування Хеллоуїна 
В епізоді «Пекло на землі 2006» Сатана святкує Хеллоуїн, вибираючись на Землю і влаштовуючи розкішну вечірку наслідуючи 16-річних дівчатам з MTV, що в черговий раз демонструє його жіночність.

Посилання 
 http://southpark.wikia.com/wiki/Satan